Elaeoselinum exinvolucratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Elaeoselinum exinvolucratum ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
exinvolucratum